

Geografia
 Sandoval – villaggio dell'Illinois, Stati Uniti d'America
 Contea di Sandoval – contea del Nuovo Messico, Stati Uniti d'America
 Lago Sandoval – lago del Perù
 Provincia di Ángel Sandoval –  provincia del dipartimento di Santa Cruz, Bolivia

Persone
 Arturo Sandoval (1949) – trombettista, pianista e compositore jazz cubano naturalizzato statunitense
 Baltasar de Mendoza y Sandoval (1653-1727) – vescovo cattolico spagnolo
 Baltasar Moscoso y Sandoval (1589-1665) – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Bernardo de Sandoval y Rojas (1546-1618) – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Brian Sandoval (1963) – politico e magistrato statunitense
 Charles Mariano Aránguiz Sandoval (1989) – calciatore cileno
 Devon Sandoval (1991) – calciatore statunitense
 Diego Sandoval de Castro (1516-1546) – poeta italiano
 Diego Reyes Sandoval (1990) – calciatore honduregno
 Eulogio Sandoval (...) – ex calciatore boliviano
 Éver Gonzalo Alvarado Sandoval (1992) – calciatore honduregno
 Francisco de Sandoval Acacitzin (... – 1554) – tlatoani dell'altepetl di Itzcahuacan
 Francisco Gómez de Sandoval y Rojas (1553-1625) – politico e cardinale spagnolo
 Gael Sandoval (1995) – calciatore messicano
 Gidget Sandoval (1966) – modella costaricana
 Gonzalo de Sandoval (1497-1528) – conquistador spagnolo
 Henry Zambrano Sandoval (1973) – ex calciatore colombiano
 Hernán Sandoval (1983) – calciatore guatemalteco
 Hope Sandoval (1966) – cantautrice statunitense
 Jery Sandoval (1986) – attrice, modella e cantante colombiana
 Jonathan Sandoval (1987) – calciatore uruguaiano
 José Alfredo Jiménez Sandoval (1926-1973) – compositore e cantautore messicano
 José Manuel Abundis Sandoval (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore messicano
 José Ramón Sandoval (1968) – allenatore di calcio spagnolo
 Juan Ramón Sandoval (...) – ex calciatore paraguaiano
 Juan Sandoval Íñiguez (1933) – cardinale e arcivescovo cattolico messicano
 Julio Terrazas Sandoval (1936-2015) – cardinale e arcivescovo cattolico boliviano
 Luis Alonso Sandoval (1981) – ex calciatore messicano
 Luis Cresencio Sandoval (1960) – generale messicano
 Luis Sandoval (1999) – calciatore colombiano
 Manuel Antonio León Sandoval (1987) – calciatore guatemalteco
 Miguel Sandoval (1951) –  attore e regista statunitense
 Miguel Sandoval (1902-1953) – pianista, direttore d'orchestra e compositore guatemaltec
 Pablo Sandoval (1986) – giocatore di baseball venezuelano
 Pete Sandoval (1963) – batterista salvadoregno naturalizzato statunitense
 Raimundo Sandoval (... – ...) – calciatore argentino
 Raffaella Corcione Sandoval (1951) – pittrice e scultrice venezuelana naturalizzata italiana
 Ray Sandoval (1995) – calciatore peruviano
 Roberto Saturnino Moya Sandoval (1965) – ex discobolo cubano naturalizzato spagnolo
 Rodolfo Sandoval (1948) – ex calciatore uruguaiano
 Roger Suárez Sandoval (1977) – ex calciatore boliviano
 Sonny Sandoval (1974) – cantante e rapper statunitense
 Susana Sandoval (1953) – ex cestista boliviana
 Tomás Sandoval (1999) – calciatore argentino
 Violeta del Carmen Parra Sandoval (1917-1967) – cantautrice, poetessa e pittrice cilena

Televisione
 Carlos Sandoval  – personaggio della serie televisiva Walker Texas Ranger

Altro 
 Sandoval – cognome di origini spagnole
 Sandoval – famiglia di origine reale